Мизар може бити:

 Мизар (звезда), звезда у сазвежђу Велики Медвед
 Мизар (група), македонска рок група
 Мизар (албум), албум Мизар